Grubel ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Grubel (1642–1715), deutscher Philosoph
 Fred Grubel (1908–1998), deutschamerikanischer Sozialwissenschaftler und Historiker
 Hans-Joachim Grubel (1944–2004), deutscher Schauspieler
 Johann Konrad Grubel (1736–1809), deutscher Schriftsteller
 Robert M. Grubel (1917–1998), amerikanischer Chemiker

Siehe auch:

 Grübel